Maria Sanchez e Fanny Stollár erano le detentrici del titolo dal 2019, ma sono state eliminate in semifinale dalle nuove campionesse Ellen Perez e Astra Sharma, che in finale hanno battuto Desirae Krawczyk e Giuliana Olmos con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Desirae Krawczyk /  Giuliana Olmos (finale)
  Caroline Dolehide /  Vania King (quarti di finale)

  Ellen Perez /  Astra Sharma (campionesse) 
  Mihaela Buzărnescu /  Anna-Lena Friedsam (quarti di finale)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard /  Coco Vandeweghe (quarti di finale)

  Leylah Annie Fernandez /  Renata Zarazúa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Zapopan 2021